Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Åsa Svensson che ha battuto in finale Erika De lone 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Sarah Pitkowski (secondo turno)
 Sylvia Plischke (secondo turno)
 Silvija Talaja (secondo turno)
 Anne Kremer (primo turno)

 Tat'jana Panova (primo turno)
 Kristina Brandi (quarti di finale)
 Nicole Pratt (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1999